La strap est un instrument de punition corporelle.
 Au Québec, par abus de langage, on parle également de strap pour désigner une courroie.
 en électronique un strap désigne un cavalier.
 en physiothérapie, un strap est un bandage adhésif thérapeutique.